World Without End (livro) —  livro de Ken Follett
 World Without End (minissérie) —  minissérie baseada no livro anterior
 World Without End (filme) —  filme americano de 1956

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura